Jacob Markström ( , né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but pour les Flames de Calgary dans la LNH.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, il débute avec le Brynäs IF dans l'Elitserien. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008, il est choisi au deuxième tour, à la  au total par les Panthers de la Floride. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  chez les Devils du New Jersey.

Le 4 mars 2014, il est échangée au Canucks de Vancouver avec l'attaquant Shawn Matthias contre Roberto Luongo et un espoir méconnu, Steven Anthony.

Lors de la saison 2019-2020, il est invitée au 65e match des étoiles de la LNH pour remplacer Marc-André Fleury.

Le 9 octobre 2020, il signe un contrat de 6 ans et 36 millions de $ avec les Flames de Calgary.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Suède au niveau international. Il est membre des équipes médaillée d'argent au junior 2009 et de bronze en 2010. En 2010, il participe à son premier championnat du monde conclu par une médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Brynäs IF || SHL || 7 ||  ||  ||  || 423 || 22 || 3,12 || 88,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Brynäs IF || SHL || 35 ||  ||  ||  ||  || 79 || 2,38 || 91,7 || 3 || 2 || 1 ||  ||  || 59 || 2 || 2,02 || 92,9 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Brynäs IF || SHL || 43 ||  ||  ||  ||  || 85 || 2,01 || 92,7 || 5 || 4 || 4 ||  ||  || 224 || 12 || 3,21 || 90,3 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Americans de Rochester || LAH || 37 || 16 || 20 || 1 ||  || 108 || 2,98 || 90,7 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Panthers de la Floride || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 40 || 2 || 3 || 85,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Panthers de la Floride || LNH || 7 || 2 || 4 || 1 || 383 || 17 || 2,66 || 92,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH || 32 || 17 || 12 || 1 ||  || 71 || 2,32 || 92,7 || 1 || 0 || 8 || 4 || 4|| 546 || 26 || 2,85 || 90,7 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH || 33 || 16 || 15 || 2 ||  || 87 || 2,65 || 92 || 3 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH || 23 || 8 || 14 || 1 ||  || 68 || 3,22 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Panthers de la Floride || LNH || 12 || 1 || 6 || 3 || 614 || 36 || 3,52 || 87,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 29 || 12 || 11 || 3 ||  || 72 || 2,56 || 91,8 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 200 || 10 || 3 || 86,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 32 || 22 || 7 || 2 ||  || 59 || 1,88 || 93,4 || 5 || 31 || 23 || 12 || 11 ||  || 51 || 2,11 || 92,5 || 2 || 2
|-
| 2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 3 || 1 || 1 || 0 || 78 || 4 || 3,08 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 32 || 13 || 14 || 4 ||  || 84 || 2,73 || 91,5 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 125 || 5 || 2,4 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 25 || 10 || 11 || 3 ||  || 62 || 2,63 || 91 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 60 || 23 || 26 || 7 ||  || 154 || 2,71 || 91,2 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 60 || 28 || 23 || 9 ||  || 166 || 2,77 || 91,2 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH || 43 || 23 || 16 || 4 ||  || 117 || 2,75 || 91,8 || 2 || 4 || 14 || 8 ||6 || 841 || 40 || 2,85 || 91,9 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 43 || 22 || 19 || 2 ||  || 111 || 2,68 || 90,4 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Flames de Calgary  || LNH ||  || 

| 315 ||132 || 137 || 34 ||   || 831 || 2,79 || 91,0 || 8 || 14 ||14 || 8 ||6 || 841 || 40 || 2,85 || 91,9 || 1 || 0

Internationales 

|-
|2008 || align="left" | - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans  || 6 || ||  || || || || 3,04 || 86,3 || ||  || align="left" | Quatrième
|-
|2009 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 5 || ||  || || || || 1,61 ||94,3 || ||  || align="left" |  Médaille d'argent
|-
|2010 || align="left" | - 20 ans || align="left" |  Championnat du monde junior || 5 || ||  || || || || 2,21 || 92,7 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2010 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 3 || ||  || || || || 1,33 || 94,4 || ||  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
|2013 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 5 || ||  || || || || 1,58 || 93,4 || ||  || align="left" |  Médaille d'or
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 6 || ||  || || || || 3,16 || 89,6 || ||  || align="left" | Sixième
|-
|2016 || align="left" | || align="left" | Coupe du monde || 1 || ||  || || || || 1 || 96,4 || ||  || align="left" | Troisième
|-
|2019 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 2 || ||  || || || || 4 || 84,3 || ||  || align="left" | Cinquième

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde 
junior
2009 : nommé meilleur gardien.
2009 : meilleur pourcentage d'arrêts.
Elitserien
2010 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2010 : meilleur pourcentage d'arrêts.
2010 : meilleur moyenne de buts alloués.
2010 : remporte le Trophée Honkens.
2010 : remporte le Årets rookie.

Notes et références 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Rampage de San Antonio
Champion du monde de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Flames de Calgary